«Saint-Saturnin» puede referirse a:

Religión

Divisiones administrativas

en Francia 
 Saint-Saturnin, comuna situada en Cantal.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Charente.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Cher.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Lozère.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Marne.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Puy-de-Dôme.
 Saint-Saturnin, comuna situada en Sarthe.